Частка — результат ділення
 Частка — те ж саме, що й частинка
 Частка — службова частина мови
 Частка — складова частина перистого листка

Див. також 
 Доля (значення)